Cléarque, général spartiate de la fin du  et du début du 
 Cléarque de Soles, philosophe de l'école péripatéticienne du 
 Cléarque d'Héraclée, tyran d'Héraclée du Pont au